Marquinhos ist der Rufname folgender brasilianischer Fußballspieler oder Trainer:

 Marquinhos (Fußballspieler, 1971), eigentlich Marcos Corrêa dos Santos
 Marquinhos (Fußballspieler, 1975), eigentlich Marcos Roberto Lopes
 Marquinhos (Fußballspieler, 1976), eigentlich Marcos Gomes de Araujo
 Marquinhos (Fußballspieler, 1981), eigentlich Marcos Vicente dos Santos
 Marquinhos (Fußballspieler, April 1982), eigentlich Marcos Antônio Malachias Júnior
 Marquinhos (Fußballspieler, Oktober 1982), eigentlich Marcos Roberto da Silva Barbosa
 Marquinhos (Fußballspieler, 1983), eigentlich Marcus Vinicius da Cruz Alves Nóbrega
 Marquinhos (Fußballspieler, 1989), eigentlich Marcos Antônio da Silva Gonçalves
 Marquinhos (Fußballspieler, 1992), eigentlich Marcus Vinícius Vidal Cunha
 Marquinhos (Fußballspieler, 1993), eigentlich Marcos Garbellotto Pedroso
 Marquinhos (Fußballspieler, 1994), eigentlich Marcos Aoás Corrêa, Paris Saint-Germain
 Marquinhos (Fußballspieler, 1997), eigentlich Marcos Vinícius Sousa Natividade
 Marquinhos (Fußballspieler, 2003), eigentlich Marcus Vinicius Oliveira Alencar
 José Marcos Costa Martins (* 1999)

 Marquinhos Cipriano (* 1999), eigentlich Marcos Robson Cipriano
 Marquinhos Gabriel (* 1990), eigentlich Marcos Gabriel do Nascimento
 Marquinhos Paraná (* 1977), eigentlich Antônio Marcos da Silva Filho
 Marquinhos Pedroso (* 1993), eigentlich Marcos Garbellotto Pedroso
 Marquinhos Santos (* 1979), eigentlich Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves

Siehe auch:
 Marquinho (Begriffsklärung)